Ла Коконал има више значења:

 Ла Коконал (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Коконал, Десвијасион а Агва Фрија (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику